MCS est un sigle, qui signifie :

Informatique 
 Multinational Character Set, un jeu de caractères de DEC.
 mcs, le compilateur C# de Mono.
 MCS-48, la plus ancienne des familles de microcontrôleurs Intel. Elle regroupe les circuits 8035, 8039, 8040, 8048, 8049 et 8749.
 Maintien en condition de sécurité, un terme utilisé à propos de la maintenance de matériel ou logiciel.

Médicale 
 Hypersensibilité chimique multiple, acronyme issu de Multiple Chimical Sensitivity, le nom en anglais de cette maladie chronique caractérisée par une intolérance à des composés chimiques.
 Mesoscale Convective System (système convectif de méso-échelle), une variété d'orage multicellulaire.

Télévision 
MCS est le nom porté par plusieurs chaînes de télévision du Groupe MCS TV : 
 Ma Chaîne Sport (MCS), devenu SFR Sport 2, chaîne de télévision française consacrée au sport.
 MCS Extrême, devenu SFR Sport 3, chaîne de télévision française consacrée au sport extrême.
 MCS Bien-être, chaîne de télévision française consacrée au sport et au bien-être.
 MCS Tennis, chaîne de télévision française consacrée au tennis.
 MCS Maison, chaîne de télévision française.

Autres 

 France MCS (Collectif Associatif Européen du Syndrome d'Hypersensibilité chimique multiple).
 Groupe MCS, un groupe bancaire détenant le Crédit immobilier de France.
 Mast Check System, une méthode de mesure de la rigidité (et donc de la souplesse) des mâts de planche à voile.
 MCS, une marque de vêtements.
 Motion City Soundtrack, groupe de rock américain.
 Megawatt Charging System, connecteur de charge pour véhicules électriques de grande et moyenne taille.